Blastocladiella — рід грибів родини Blastocladiaceae. Назва вперше опублікована 1937 року.

Класифікація 
До роду Blastocladiella відносять 14 видів:

Примітки

Джерела 
 Matthews, V.D. 1937. A new genus of the Blastocladiaceae. Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society. 53:191-195 - P.194

Роди грибів